Gemeentes:
Pedraza (Colombia)
Pedraza (Spanje)
Pedraza (Venezuela)